Anisacanthus är ett släkte av akantusväxter. Anisacanthus ingår i familjen akantusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Akantusväxter
Anisacanthus